Lasch kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm Gottlob Lasch
 Wilhelm Gottfried Lasch

Robotskapade auktorsförkortningar